Moruga puede referirse a:
Moruga (apellido).
Moruga es también un género de arañas de la familia Barychelidae.
Moruga es también un pueblo de Trinidad y Tobago.
Moruga.En pueblos de la provincia de Paléncia (lombriz de tierra)